En , Osowo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village d'Osowo, dans le powiat de Gostyń ;
 du village d'Osowo, dans le powiat de Września ;
 du village d'Osowo, dans le powiat de Złotów.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village d'Osowo, dans le powiat de Kościerzyna ;
 du village d'Osowo, dans le powiat de Słupsk.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village d'Osowo, dans le powiat de Goleniów ;
 du village d'Osowo, dans le powiat de Świdwin.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village d'Osowo.